El Gimnasio Campestre es un colegio privado masculino de la ciudad de Bogotá (capital de Colombia). Fue fundado el 20 de febrero de 1946 por el Dr. Alfonso Casas Morales.

Historia 
El fundador dirigió la institución por más de 40 años, organizando los programas académicos, formando el grupo de profesores que habrían de llevar a cabo la realización de sus ideales, estructurando nuevas actividades extraacadémicas que forjaran el carácter de los alumnos.

Pensando en la proyección futura de su obra, hacia el año 1975 Alfonso Casas Morales promovió la creación de la Fundación Gimnasio Campestre, lo que le permitió al colegio hacer realidad una serie de proyectos de mejoramiento y ampliación de la planta física, de capacitación de los profesores y de adecuación de los recursos educativos a las necesidades del momento.

Tras su fallecimiento en 1987, asumió la rectoría Jorge Bernardo Londoño, ex alumno de 1960, quien ayudó a adaptar la propuesta educativa del colegio a las nuevas expectativas y necesidades de la sociedad actual. En 1998 inicia su proceso como rector Jaime Bernal Villegas, ex alumno de 1967, quien de cara al , ha impulsado distintos proyectos de investigación científica y humanista que permitan fortalecer los procesos de formación integral de los alumnos, profesores y empleados.

En reconocimiento a la labor del Gimnasio Campestre, el Gobierno nacional le ha otorgado diversas condecoraciones entre las que se destacan la Orden de San Jorge y la Orden de Boyacá en el Grado de Cruz de Plata.

Han salido de sus aulas unos 4000 exalumnos.

El colegio participa anualmente en eventos tales como la Copa Tradición de fútbol con el Gimnasio Moderno, el concurso de bandas "Batuta de Plata" y es además el organizador de la copa de fútbol Alfonso Casas.

Rectores 
Alfonso Casas Morales (1946-1987).
Jorge Bernardo Londoño (1987-1997).
Jaime Eduardo Bernal Villegas (1998-2006).
Juan Antonio Casas Pardo (2006-2017).
Alejandro Noguera Cepeda (2017-presente)

Plan Maestro Gimnasio Campestre 2022 
En 2007, el Consejo Directivo del colegio, el Dr. Sergio Arboleda Casas (presidente) y el Dr. Juan Antonio Casas Pardo (Rector 2006-2017), encargaron al estudio MGP Arquitectura y Urbanismo el diseño del Plan Maestro Gimnasio Campestre 2022 en el que se definen los lineamientos espaciales para el desarrollo de la planta física del colegio para los próximos 15 años y convertirla en un valioso instrumento de mejoramiento de la calidad de la vida y de la educación de la comunidad Gimnasiana.

El primer paso en esta renovación que tuvo el colegio fue la construcción del edificio Enrique Low Murtra en honor al exministro de Justicia asesinado en 1991 por el narcotráfico. La inauguración se llevó a cabo el 26 de enero de 2011 y contó con la presencia de cientos de exalumnos que tuvieron la oportunidad de reunirse y presenciar una presentación de la banda de guerra para también celebrar los 65 años de vida del colegio.

En agosto de 2022, se reanudaron las obras en el colegio tras una larga pausa por la pandemia del Covid-19 y además de otros factores. Se planeó la remodelación de los salones de preescolar, al igual que nuevos espacios deportivos y lúdicos en los campos de fútbol.

Grupo 9.º Scout 
El grupo noveno del Gimnasio Campestre fue fundado por el doctor Alfonso Casas Morales en el año 1945 como el grupo tercero, un año antes de fundar el colegio Gimnasio Campestre. Este, aparte de ser uno de los pioneros del escultismo en Colombia, es en que se basan los principios del colegio: Dios, patria y hogar, y los valores de la lealtad, la pureza y el sacrificio, los emblemáticos colores de la bandera: amarillo, blanco y rojo. el grupo cada año participa en la excursión del Distrito Maloka, que reúne a todos los grupos del distrito Bogotá. Entre sus miembros egresados se encuentran los exalumnos y Rectores Juan Antonio Casas, Jorge Bernardo Londoño, Jaime Eduardo Bernal y muchos más, reconocidos tanto nacional como intencionalmente.

Banda de guerra 
En 1954, el fundador contrató a un ex sargento del ejército para hacerse cargo de iniciar la banda de guerra. Con seis tambores y seis cornetas se iniciaron los ensayos. Los primeros integrantes de la banda comenzaron a educar el oído, a entrenarse en las artes de la música y las marchas de guerra y a iniciarse en la práctica de la percusión y los vientos.

Eduardo Palou de Comasema y Morgadanes fue el primer tambor mayor, el resto del grupo se conformó entre los cursos noveno, décimo y undécimo, de donde surgieron los 11 voluntarios restantes.

La banda de guerra del colegio participa todos los años en el Concurso de bandas de guerra Batuta de Plata, trofeo que ha ganado en tres oportunidades (2002, 2005 y 2014), obteniendo en cada una de estas los máximos galardones entregados por el jurado; el de mejor tambor mayor (2002 y 2005), y por supuesto el de mejor banda. 

Lo meritorio de la banda del gimnasio campestre es que es conducida única y exclusivamente por sus integrantes. Cada año se efectúan unas elecciones donde los propios miembros escogen los ocho dirigentes que han de dirigir los destinos de la banda. Desde los jóvenes de platillos hasta los grandes de once, dan su voto para elegir el candidato que mejor representa los estándares del gimnasio líder, distinguiendo todos los años a los mejores de cada instrumento.

Hoy en día la banda cuenta con siete tipos de instrumentos musicales: bombos, platillos, liras, granaderas, redoblantes, timbas y trompetas; siendo estos dos instrumentos por los que se ha destacado la banda en los últimos concursos que han llevado a cabo en la ciudad.

Los exalumnos también conforman una banda que desde hace algunos meses está ensayando los fines de semana en las instalaciones del colegio, bajo el apoyo de los actuales jefes de la banda de alumnos, quienes se han mostrado muy colaboradores. El principal objetivo de la banda de exalumnos es poder revivir esos años inolvidables en los que pertenecieron a la banda de guerra del gimnasio campestre. La idea y conformación original de la banda de exalumnos tuvo lugar en el mes de agosto del año 2007, para realizar una presentación inaugural en el bazar de Fundación Promoción Humana .En la banda  de guerra se encuentran las famosas "trompets" conocidas por su afinación y superioridad frente a los demás colegios. Se les a logrando nombrar como las "Trompetas caídas del cielo" en diferentes situaciones como en la Batuta de plata o en el Gimnasio Femenino.

Copa Tradición 
La Copa Tradición es un partido de fútbol que se lleva a cabo entre el Gimnasio Moderno y el Gimnasio Campestre. La copa se jugó por primera vez en el año 1983 que ganó el Moderno. Este partido se ha disputado 76 veces siendo ganada 48 veces por el Campestre y 28 por el Moderno. La copa celebra dos encuentros deportivos al año uno en abril que se disputa en el Gimnasio Campestre y un segundo en octubre en el Gimnasio Moderno.

Grupo y Modelo de Naciones Unidas GICMUN 

El Gimnasio Campestre cuenta con un extenso grupo de estudiantes que conforman la delegación de Naciones Unidas que participa anualmente en diversos espacios de simulación del funcionamiento de Organizaciones a nivel mundial, además de múltiples espacios de discusión y debate. 

En este sentido, los estudiantes desarrollan (planeación y ejecución) de un modelo de Naciones Unidas cuyo nombre es GICMUN, el cual se encuentra a portas de su séptima edición.

Enlaces externos 
Portal Gimnasio Campestre
Página Asociación de Exalumnos
Página oficial Torneo de Fútbol Exalumnos

Referencias 

Campestre
Organizaciones fundadas en 1946